Палос Колорадос има више значења:

 Палос Колорадос (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Палос Колорадос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Палос Колорадос (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палос Колорадос, Ехидо де Манзаниљас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Палос Колорадос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палос Колорадос (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Палос Колорадос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Палос Колорадос (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Палос Колорадос, Лос Колорадос (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику